Конрад Фидлер (; ) — немецкий философ, близкий неокантианству, писатель, коллекционер и теоретик искусства. Один из инициаторов создания «Римского кружка» () — творческого объединения художников немецкого неоклассицизма в Италии. Основоположник концепции «чистой визуальности» (), послужившей философской основой теории формообразования А. фон Гильдебранда, а затем и теории Г. Вёльфлина.

Биография 
С 1861 года Фидлер изучал право в Университете Лозанны (Швейцария) и в Гейдельбергском университете имени Рупрехта и Карла (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg). В 1862 году стал членом студенческого корпуса Гестфалии Гейдельберга (Corps Guestphalia Heidelberg). Затем перешел в университет Фридриха-Вильгельма в Берлине и в Лейпцигский университет, где получил диплом юриста.
 
После непродолжительной работы в юридической фирме Фидлер отказался от профессии юриста. Вместо этого он посвятил себя искусству и путешествовал по странам Европы и Ближнего Востока. В 1867 году в Риме К. Фидлер встретил живописца Ханса фон Маре и скульптора Адольфа фон Гильдебранда, стал их другом и единомышленником.

В 1876 году Фидлер женился на Марии (позже «Леви») Мейер, дочери историка искусства Юлиуса Мейера . В 1880 году супружеская пара поселилась в Мюнхене. В 1895 году Конрад Фидлер трагически погиб, упав из окна с низким парапетом. Было ли это несчастным случаем (как заявлено в то время) или самоубийством, окончательно не выяснено. Фидлер был похоронен в семейном склепе в имении Кростевиц (Crostewitz). В 1967 году, в связи с разработкой новых месторождений бурого угля в Кростевице, его останки были перенесены на южное кладбище в Лейпциге.

Научная деятельность 
К. Фидлер был философом-неокантианцем. А итальянский философ-неогегельянец Б. Кроче считал его «величайшим эстетиком XIX века».

Фидлер полагал, что «визуальное восприятие ведёт к автономному типу познания, которое следует отличать от познания, выраженного в языке, стремящемся в силу сложившийся на протяжении тысячелетий устойчивости и неизменности восприятия заменить собой визуальное познание ()». Художественное творчество представляет собой результат развития так называемого «абсолютного зрения», преодолевающего хаос эмпирических впечатлений и ведущего к познанию «чистой формы» () предметного мира.
 
Г. Вёльфлин вспоминал, какое удовольствие он испытывал в 1888 году в мастерской Гильдебранда во Флоренции от бесед с Гильдебрандом и Фидлером. В работах Гильдебранда и Маре Фидлер видел возможность убедительной демонстрации нового художественного языка, который был бы свободен от натурализма и поверхностной повествовательности и полностью привержен законам изобразительного искусства, как это было в лучшие эпохи классического наследия.

Философ Конрад Фидлер рассматривал произведение изобразительного искусства в качестве феномена «чистой визуальности» (), автономной формальной структуры, несводимой к иным формам мышления. В книгах «Об оценке произведений изобразительного искусства» («Über die Beurteilung von Werken der Bildenden Kunst», 1876), «О происхождении художественной деятельности» («Der Ursprung der künstlerischen Thätigkeit», 1887) немецкий философ утверждал самостоятельную природу изобразительного искусства, которое можно понять только из «зрения».
 
Искусство, по концепции Фидлера, представляет собой «вторую реальность», результат независимой деятельности человеческого духа. Сходную эстетическую теорию разрабатывал немецкий философ Теодор Липпс (1851—1914). В книге «Эстетическое созерцание и изобразительные искусства» (1905) Липпс провозгласил основополагающей категорией искусства «вчувствование» (нем. Einfühlung) как «объективацию внутреннего мира» художника. Именно этот термин в дальнейшем использовал немецкий историк искусства и философ Вильгельм Воррингер (1881—1965), ученик Г. Вёльфлина.

Конрад Фидлер оказал большое влияние на многих художников начала XX века, среди которых были Пауль Клее и Василий Кандинский.

Тезисы главных научных произведений 
«Современный натурализм и художественная правда»

Название «Современный натурализм и художественная правда» (1881) может предполагать, что натурализм в искусстве ведет к истине. Напротив, в художественно-философской концепции Фидлера искусство не зависит от «внешней реальности» — а, следовательно, и от подражания природе (мимесиса), из которого исходит натурализм. Реальность, а значит, и правда, реализуются в творчестве художника, который материализует видение как таковое в своих произведениях. Фидлер подчёркивает автономию и самомнение искусства, которое понимается как «абсолютное». Произведение искусства должно создаваться как нечто, что можно понять из самого себя и «чистую видимость», а не как то, что относится к концептуальному или духовному содержанию.

«О происхождении художественной деятельности»

Это, вероятно, наиболее важная работа Фидлера (1887), в которой исследуется роль произведения искусства в познании мира посредством особого способа восприятия действительности, теории, основанной на философии Иммануила Канта и итогах импрессионизма. Концепция Фидлера характерна акцентом на «формирующем восприятие» субъекте, монадическим взглядом на процесс восприятия и «идеалистической стилизации» произведения искусства (далеко отстоящей от кантовского суждения о вкусе) как возможной реализации «чистой видимости».

Основные работы 
 1881: Современный натурализм и художественная правда (Moderner Naturalismus und künstlerische Wahrheit)
 1886: Об оценке произведений изобразительного искусства (Über die Beurteilung von Werken der Bildenden Kunst)
 1887: О происхождении художественной деятельности (Der Ursprung der künstlerischen Thätigkeit)
 1896: Произведения Конрада Фидлера об искусстве. Опубликовано Гансом Марбахом (Conrad Fiedlers Schriften über Kunst)
 1942: О сущности искусства. Составлено Гансом Экштейном (Vom Wesen der Kunst)
 1971: Сочинения об искусстве (Schriften zur Kunst)
 2011: Дневники 1866—1875 (Die Tagebücher 1866—1875)

Примечания

Литература 
 Hermann Konnerth: Die Gesetzlichkeit der bildenden Kunst. Eine Darlegung der Kunsttheorie Conrad Fiedlers. Mit einem Anhang: Aus dem Nachlass Conrad Fiedlers (Einleitung und II, 1-5). Ebering, Berlin 1908.
 Berta Geissmar: Verhältnis von Kunst und Wissenschaft in der Kunstlehre Conrad Fiedlers, Frankfurt am Main 1921,  (Dissertation Universität Frankfurt am Main 1921, 118 Blätter, 2 Microfiches),
 Udo Kultermann: Geschichte der Kunstgeschichte. Der Weg einer Wissenschafft. Econ, Wien / Düsseldorf 1966 .
 Philippe Junod: Transparence et opacité. Essai sur les fondements théoriques de l’art moderne: pour une nouvelle lecture de Konrad Fiedler. L’Age d’homme, Lausanne 1976. Neuauflage: Jacqueline Chambon, Paris 2004, ISBN 2-87711-272-1.
 Gottfried Boehm: Bildsinn und Sinnesorgane. In: Neue Hefte für Philosophie. 18/19 (1980), S. 118—132.
 Stefan Majetschak (Hrsg.): Auge und Hand. Konrad Fiedlers Kunsttheorie im Kontext. Fink, München 1997, ISBN 3-7705-3187-6.
 Stefan Majetschak (Hrsg.): Klassiker der Kunstphilosophie. Von Platon bis Lyotard. Beck, München 2005, S. 179—198, ISBN 978-3-406-52834-7.
 Lambert Wiesing (Hrsg.): Philosophie der Wahrnehmung. Modelle und Reflexionen. Suhrkamp, Frankfurt am Main 2002, ISBN 3-518-29162-9, S. 43 ff. u. S. 170 ff.
 Lambert Wiesing: Die Sichtbarkeit des Bildes. Geschichte und Perspektiven der formalen Ästhetik. Campus, Frankfurt am Main / New York, NY 2008, Kap.4

Ссылки 

Искусствоведы Германии
Теоретики искусства